De European Darts Championship 2019 was de twaalfde editie van het European Darts Championship georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 24 oktober tot en met 27 oktober in Duitsland. Titelverdediger was James Wade. Hij werd echter al in de eerste ronde uitgeschakeld door Jonny Clayton, met maar liefst 6-0.

Prijzengeld

Het totale prijzengeld was ten opzichte van de voorgaande editie verhoogd en bedroeg deze editie £500.000.

Gekwalificeerde spelers

Ook dit jaar telde alleen het prijzengeld dat de spelers verdiend hadden op de Eurotour mee voor kwalificatie op het European Championship. Wederom plaatste de top 32 van de Eurotour order of merit van dit jaar zich.

Wedstrijdschema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2019
European Darts Championship
Darts
Sport in Göttingen
Sportevenement in Nedersaksen